

Wydarzenia 

 Początek wojny Sparty z Elidą

Zmarli 
 Król Weilie z dynastii Zhou ()